est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hydrazine
 phénylhydrazine, numéro CAS 

 Diaminobenzène
 1,2-diaminobenzène ou ortho-phénylènediamine, numéro CAS 
 1,3-diaminobenzène ou méta-phénylènediamine, numéro CAS 
 1,4-diaminobenzène ou para-phénylènediamine, numéro CAS 

 Nitrile
 adiponitrile, numéro CAS